Салајна има више значења:
 Салајна (Јута)
 Салајна (Канзас)
 Салајна (Оклахома)